Thalia Theater (Hamburg) kan verwijzen naar een van de volgende theaters/theatergroepen:

Duitsland
 Thalia Theater (Hamburg)
 Thalia Theater (Halle)
 Thalia-Theater (Wuppertal)

Overig
 Thalia-Theater (Wenen) - Oostenrijk
 Thalia Theater (Boedapest) - Hongarije
 Thalia (Paramaribo) - Suriname